Анашкин — фамилия; имеет женскую форму Анашкина. Известные носители:
 
 Анашкин, Борис Алексеевич (1918—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Анашкин, Геннадий Владимирович (род. 1968) — российский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Анашкин, Дмитрий Павлович (1967—2018) — российский историк, публицист.
 Анашкин, Иван Николаевич (1919—2005) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Анашкин, Михаил Борисович (1901—1951) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1945), Герой Советского Союза (6 апреля 1945).
 Анашкин, Николай Терентьевич (1930—2015) — бригадир монтажников строительного управления № 3 треста № 25 (Куйбышевская область), Герой Социалистического Труда (1966).
 Анашкин, Роман Михайлович (род. 1968) — Заслуженный тренер России, Президент Федерации Кудо России.
 Анашкин, Игорь Алексеевич (род. 2000) — Заслуженный программист России, чемпион WordSkillsRussian.

